Wilhelm Kümpel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kümpel (Maler) (1822–1880), deutscher Maler und Sänger (Tenor)
 Wilhelm Kümpel (Organist) (1920–2000), deutscher Organist